Kadur (India), plaats in het district Chikmagalur van de Indiase staat Karnataka.
 Kader (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kadur (Kadur), plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kadur (Pulau Laut), plaats in het bestuurlijke gebied Natuna in de provincie Riouwarchipel, Indonesië.
 Kadur (Rupat Utara), plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau, Indonesië.